Auguste Isaac est le nom partagé par :
 Auguste Isaac (1849-1938), député du Rhône ;
 Auguste Isaac (1853-1913), député de la Guadeloupe.